Ackley kan syfta på:

 Ackley, Iowa
 Ackley, Wisconsin